Ochla (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Gostyński, woiwodschap Groot-Polen
 Ochla (Lubusz), een plaats in het Poolse district Zielonogórski, woiwodschap Lubusz